Dhyan Chand (1905-1979) – hockeista su prato indiano
Lokendra Bahadur Chand (1940) – politico nepalese
Nek Chand (1924-2015) – scultore indiano
Nickel Chand (1995) – calciatore figiano
Rajnil Chand (1984) – calciatore figiano
Rohit Chand (1992) – calciatore nepalese